Лазы - многозначный термин:

 Лазы''' — кавказский народ, проживающий на территории исторической области Лазистан;

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лазы — деревня в Гродненском районе Гродненской области;

Польша 
 Лазы — город в Силезском воеводстве;
 Лазы — село в гмине Ксёнж-Малы Мехувского повята Малопольского воеводства;
 Лазы — село в гмине Радымно Ярославского повята Подкарпатского воеводства;
 Лазы — село в гмине Лукув Лукувского повeта Люблинского воеводства;

Украина 
 Лазы — село в Мукачевском районе Закарпатской области;
 Лазы — село в Тячевском районе Закарпатской области;
 Лазы — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области;

Другие значения 
 Лазы — приправа из смеси красного горького молотого перца с чесноком, залитая кипящим растительным маслом.

См. также 
 Лаз